Plessower See steht für folgende Gewässer im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg:

 Großer Plessower See
 Kleiner Plessower See